Spelaeoblatta är ett släkte av kackerlackor. Spelaeoblatta ingår i familjen Nocticolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kackerlackor
Spelaeoblatta